Schjött ist der Familienname folgender Personen:
Irma Schjött (* 1998), schwedische Handballspielerin
Tyra Schjött (* 2003), schwedische Handballspielerin

Siehe auch:
 Schjøtt